Никола́й Пирого́в: Пирогов, Николай Васильевич (1872—1913) — русский художник.
 Пирогов, Николай Иванович (1810—1881) — русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог.
 Пирогов, Николай Ипатьевич (1905—1944) — марийский советский партийный и комсомольский деятель.
 Пирогов, Николай Николаевич (1843—1891) — русский физик, сын Н. И. Пирогова.